Paraopeba pode ser:
Paraopeba - um município brasileiro do estado de Minas Gerais
Paraopeba - um rio brasileiro do estado de Minas Gerais, afluente do Rio São Francisco
Paraopeba - um rio brasileiro do estado de Minas Gerais, afluente do Rio Pomba

Desambiguação